Села:
 Веселий Роздол — Миколаївська область, Братський район
 Веселий Роздол — Миколаївська область, Вознесенський район